Eume puede referirse a:

 Eume (España), parroquia española del municipio de Puentes de García Rodríguez, provincia de La Coruña, Galicia.
 Comarca del Eume, comarca española perteneciente a la provincia de La Coruña, Galicia.
 Embalse del Eume, embalse artificial en el curso del río Eume.
 Fragas del Eume, parque natural que comprende parte del curso del río Eume.
 Puentedeume, municipio español perteneciente a la provincia de La Coruña, Galicia.
 Río Eume, río gallego que da nombre a la comarca del Eume (La Coruña).